Albanensi – abitanti di Albano Laziale
Albanensi – abitanti di Albano Sant'Alessandro

Pagine correlate
Albanesi (disambigua)